La Hrazdan est un cours d'eau d'Arménie.
 La ville de Hrazdan est une ville d'Arménie située sur ce même cours d'eau.
 Le stade Hrazdan situé à Erevan en Arménie.